Матта — многозначный термин.

Известные носители фамилии:
 Матта, Гавино (1910—1954) — итальянский боксёр.
 Матта, Кристиано да (род. 1973) — бразильский автогонщик.
 Матта, Роберто Себастьян (1911—2002) — чилийский художник-сюрреалист.
 Матта-Кларк, Гордон (1943  — 1978) — американский художник.

Топонимы:
 Матта — село в Мегино-Кангаласском улусе Якутии.
 Матта — река в Якутии.
 Матта — водохранилище на реке Матта в Якутии.